Constantine kan syfta på:

 Constantine (film) – en amerikansk actionfilm från 2005 av Francis Lawrence

Geografi 
 Constantine, England – ort och civil parish i Cornwall, England
 Constantine (provins) – provins i Algeriet 
 Constantine (stad) – stad i Algeriet
 Constantine, Michigan – ort i delstaten Michigan, USA
 Constantine, Vaud – ort i kantonen Vaud, Schweiz

Se även 
 Konstantin

fi:Konstantinus